Ein Kroatisches Nationaltheater (kroat. Hrvatsko narodno kazalište) gibt es in folgenden Städten, wobei lediglich die Häuser in Osijek, Rijeka, Split und Zagreb sowohl einen Theater- und Opernbetrieb haben.

 Osijek, siehe Kroatisches Nationaltheater in Osijek
 Rijeka, siehe Kroatisches Nationaltheater in Rijeka
 Split, siehe Kroatisches Nationaltheater in Split
 Zagreb, siehe Kroatisches Nationaltheater in Zagreb
Varaždin, siehe Kroatisches Nationaltheater in Varaždin
 Mostar, siehe Kroatisches Nationaltheater in Mostar
 Subotica, siehe Kroatisches Nationaltheater in Subotica